

Patronyme 

 Ben Decca (né en 1958), musicien camerounais ;
 Dora Decca, chanteuse camerounaise ;
 Grace Decca (née en 1966), chanteuse camerounaise.

Autres 
Decca peut désigner :
 Decca Records, une compagnie phonographique, filiale d'Universal Music Group ;
 le système DECCA, un ancien système de radionavigation ;
 le Decca Tree, un système d'enregistrement composé de trois microphones omnidirectionnels espacés.